Sonning kan henvise til flere ting:

- Steder
 Sonning (parish) - sogn i Borough of Wokingham

- Personer
 Carl Johan Sonning
 Léonie Sonning
 Sonning (efternavn)

- Andet
 Sonning-Fonden
 Sonningprisen
 Léonie Sonnings Musikfond
 Léonie Sonnings Musikpris
 Léonie Sonnings Musikstipendium